Miroslav Sedlaček (Hrvatska), hrvatski znanstvenik u području tehničkih znanosti
Miroslav Sedláček, češki pisac popularno znanstvene literature, scenarist, redatelj